Camilla Godói Camargo, mais conhecida como Camilla Camargo (Goiânia, 17 de outubro de 1985), é uma atriz brasileira de teatro e de televisão. Ficou conhecida por interpretar a personagem Diana na telenovela infantil Carinha de Anjo em 2016.

Vida Pessoal 
Camilla é casada com o empresário Leonardo Lessa é mãe de duas crianças. A atriz também é filha do cantor Zezé di Camargo e irmã da cantora e compositora Wanessa Camargo e é Sobrinha da atriz Luciele di Camargo e do Luciano Camargo.

Biografia 

Camilla Godói Camargo nasceu em Goiânia, município brasileiro, capital do estado de Goiás em 17 de outubro de 1985. Iniciou a carreira como atriz de teatro aos oito anos de idade, fazendo diversos espetáculos musical e interpretação.

Em 2008, estreou na televisão,  intepretando Nick na novela Revelação do SBT, escrita por Iris Abravanel.

Em 2014, interpretou Ana, uma domadora de cavalos na novela Em Família de Manoel Carlos.

Em 2015, integrou o elenco de PartiuShopping, intepretando Isabellen.

Em 2016, Camilla ganhou destaque nacional por interpretar Diana, na novela Carinha de Anjo, no SBT.

Em 2017, interpretou a personagem Bianca na série Sem Volta que foi exibido na Record TV.

Filmografia

Televisão

Ligações externas 

Naturais de Goiânia Atrizes de Goiás Atrizes de televisão do Brasil
Atrizes de teatro do Brasil Família Camargo (artes)